Восстание Восе () — вооружённое восстание таджикских дехкан (крестьян) восточных районов Бухарского эмирата, произошедшее в 1888 году. Руководителем восстания был крестьянин по имени Восе.

Причины 
В начале 1880-х годов восточные районы Бухарского эмирата — Бальджуанская и Кулябская долины — были охвачены засухой. В 1884 году засуха усугубилась нашествием саранчи, которая погубила почти все посевы в Бальджуанском бекстве (ныне Бальджуванский район Таджикистана). В 1885 году дехкане собрали богатый урожай, но в это время местные власти потребовали срочно оплатить все налоги за текущий год и недоимки за прошлые, неурожайные годы. Фактически это означало, что весь урожай 1885 года должен пойти на уплату налогов. Недовольные дехкане объединились под руководством местного жителя Восе против политики бухарских чиновников.

Ход восстания 
Очагом восстания стал район Ховалинга. Там дехкане напали на усадьбу местного амлокдора (правителя мелкой административной единицы, ведовавшего также сбором налогов). Повстанцы разогнали охрану, овладели усадьбой и разграбили её. После первого успеха Восе разослал гонцов в другие кишлаки Бальджунаского и Кулябского бекств с призывом присоединится к восстанию. На его призыв откликнулись многие крестьяне. Собрав отряд в несколько тысяч человек, Восе двинулся к столице бекства — Бальджуану.

Первоначально Восе отправил делегацию из нескольких человек на переговоры о снижении налогов. Однако представители делегации были избиты и посажены в тюрьму. Люди хакима (главы бекства) пытались убедить Восе и его сторонников сложить оружие, но им это не удалось. Тогда бухарские солдаты напали на отряд Восе, но разбить его им не удалось. Восставшие разбили солдат и ворвались в Бальджуан, где освободили из тюрьмы своих товарищей и завладели арсеналом. Хакиму и остаткам войск пришлось бежать.

Тем временем бальджуанский хаким вновь собрал войска и через три дня отбил у повстанцев Бальджуан. Отряд Восе отступил и занял кишлак Кангурт. Там его силы пополнились вновь подошедшими дехканами. Это позволило Восе возобновить наступление и вновь взять Бальджуан. В результате в руках восставших оказались три крупных района — Бальджуан, Кангурт и Ховалинг.

Для подавления восстания были присланы солдаты из Гиссара. Это вынудило Восе оставить свои позиции и отступить в удобный для обороны кишлак Сарыпуль. Однако вскоре силы повстанцев были разгромлены бухарскими войсками, а их остатки рассеяны в горах. Восе с небольшим количеством людей предпринял ещё несколько попыток нападения на бухарские войска, но они не принесли ему успеха. В конечном итоге Восе был взят в плен и вскоре повешен в Шахрисабзе.

Память 

Восстание Восе нашло широкое отражение в таджикском фольклоре.

В советское время в честь Восе был назван один из районов Таджикской ССР, а также центр этого района.

В 1930-е годы М. Турсун-Заде и А. Дехоти написали драму в стихах «Восстание Восе». В 1939 году по этому произведению в Сталинабаде была поставлена одноимённая опера (музыка — С. А. Баласаняна).

В 1980 г. в издательстве «Советский писатель» вышел исторический роман «Восэ» (автор — Сатым Улуг-Зода).

Примечания 

История Таджикистана
Военные действия в Бухарском эмирате
Крестьянские восстания
Конфликты 1885 года
Восстания XIX века